Jerzy Marian Konieczny (1950–2020) – polski prawnik, minister spraw wewnętrznych (1995–1996), dr hab.
 Jerzy Konieczny – polski filolog, dr hab.
 Jerzy Konieczny – polski politolog, prof. dr hab.
 Jerzy Ryszard Konieczny – dziennikarz, publicysta lotniczy